

Persone
Philip Chase Bobbitt (1948) – scrittore, accademico e pubblico dipendente statunitense
Sean Bobbitt (1958) – direttore della fotografia statunitense
Shannon Bobbitt (1985) – ex cestista statunitense
Tony Bobbitt (1979) – ex cestista statunitense

Altro
Caso Bobbitt – fatto di cronaca avvenuto nel 1993